Monte Malbe, monte dell'Umbria
 Convento di Montemalbe
 Fraticelli di Monte Malbe